William Castle (1914–1977), acteur, réalisateur et producteur américain.
 William B. Castle (1814–1872), homme politique américain originaire de l'Ohio
 William Bosworth Castle (1897–1990), médecin et physiologiste américain, spécialisé en hématologie.
 William Ernest Castle (1867–1962), généticien américain